Асхат Тагибергенович Тагыберген (; ) — казахстанский футболист, полузащитник казахстанского клуба «Ордабасы» и сборной Казахстана. Четырёхкратный чемпион Казахстана в составе «Актобе» (2013), «Астаны» (2016, 2017) и Тобола (2021).

Карьера

Клубная 
Профессиональная карьера Тагыбергена началась в его родной Кызылорде, где он подписал контракт с местным «Кайсаром» в 2008 году. Он играл в составе этой команды в чемпионате Казахстана, начиная с сезона 2008, и покинул её после чемпионата 2012 года. Сезон 2010 года клуб провёл в первой лиге, где Асхат сыграл всего 7 игр.

В 2013 году Тагыберген перешёл в «Актобе», куда его пригласил Владимир Никитенко, до этого тренировавший «Кайсар». В «Актобе» Асхат стал чемпионом страны, затем серебряным и бронзовым призёром, выигрывал с командой Суперкубок Казахстана, а также участвовал в квалификационных раундах Лиги Европы сезона 2013/14 и Лиги чемпионов УЕФА 2014/15 (7 игр, один гол армянскому «Гандзасару»). В играх Кубка Казахстана выходил на поле 13 раз, забил один гол и вышел в финал с командой в 2014 году.

В феврале 2016 года Асхата перекупил столичный клуб «Астана». Трансфер обошёлся столичному клубу в 24 миллиона тенге (€62 500). Тагыберген сыграл 26 игр, забил 2 гола, стал вторично чемпионом Казахстана и выиграл Кубок страны (в Кубке провёл три игры и забил два гола). В квалификации Лиги чемпионов принял участие в одном матче с литовским «Жальгирисом».

В феврале 2017 года Тагыберген был отдан в аренду костанайскому клубу «Тобол», где провёл 10 игр в первом круге. Но 15 июня был возвращён назад в преддверии игр Лиги чемпионов. В первой же игре чемпионата за старый клуб 7 августа, выйдя на замену, на последней минуте забил решающий гол «Ордабасы» (1:0), принеся команде три очка. В чемпионате сыграл 9 игр, забил два гола и помог клубу снова стать чемпионом. В еврокубках выступил в 5 матчах, в основном выходя на замену.

Ввиду жесткой конкуренции в «Астане» и малой игровой практики в январе 2018 года вернулся в родной клуб «Кайсар».

Сборная 
Дебютировал в составе национальной сборной Казахстана, ведомой Юрием Красножаном, в Будапеште 7 июня 2014 года в товарищеском матче со сборной Венгрии. В 2016 году привлекался в сборную главным тренером Талгатом Байсуфиновым, а в 2017 — Александром Бородюком. За пять лет в сборной провёл 23 игры, но без забитых голов.

Статистика выступления

Клубная

Сборная

Личная жизнь 
Женат, супруга Махаббат Жусупбекова. Воспитывают троих детей: cтаршая дочь — Томирис, сын — Улан, младшая дочь — Айла.

Достижения 
 «Актобе»
 Чемпион Казахстана: 2013
 Серебряный призёр чемпионата Казахстана: 2014
 Бронзовый призёр чемпионата Казахстана: 2015
 Обладатель Суперкубка Казахстана: 2014
 Финалист Кубка Казахстана: 2014

 «Астана»
 Чемпион Казахстана (2): 2016, 2017
 Обладатель Кубка Казахстана: 2016

 «Кайсар»
 Обладатель Кубка Казахстана: 2019

«Тобол»
 Чемпион Казахстана: 2021
 Обладатель Суперкубка Казахстана: 2021

Примечания 

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Казахстана по футболу
Игроки ФК «Кайсар»
Игроки ФК «Актобе»
Игроки ФК «Астана» (2009)
Игроки ФК «Тобол» Костанай